Степан Яковлевич Нижник (род. 15 сентября 1928 года) — сталевар, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1928 году в с. Остаповка Новооскольского района Белгородской области.

В 1944 году окончил ремесленное училище № 13 (ныне Профессиональный лицей № 13) г. Магнитогорска. После окончания училища был направлен в третью бригаду стана «250» Магнитогорского металлургического комбината вальцовщиком. Степан Яковлевич хорошо запомнил фронтовые вахты на прокатном стане. Много сделал он для возрождения разрушенного войной народного хозяйства, принимал активное участие в выполнении заказов для восстановления металлургии юга, Донбасса, Днепрогэса, тракторных заводов.

Работая сталеваром, он вобрал разносторонний опыт старшего поколения Магнитки. Качество, производительность труда — предметы его особой заботы во время работы на Магнитогорском металлургическом комбинате. Товарищи по бригаде отмечали в нём трудолюбие, высокоразвитое чувство долга, рабочую совесть. Являясь наставником в бригаде, Степан Яковлевич передавал свой опыт молодежи. Обученные им молодые рабочие становилась в цехах старшими вальцовщиками. За свою рабочую жизнь Степан Яковлевич прокатал около трех миллионов тонн металла.

По итогам восьмой пятилетки в 1971 году ему было присвоено звание Герой Социалистического Труда. В последующие годы Степан Яковлевич работал мастером производственного обучения в своем родном Профессиональном лицее № 13 г. Магнитогорска.

Литература

Ссылки 
 
 Слава Героям труда. Газета Магнитогорский металл №39 от 1 апреля 1971 года

Мастера производственного обучения России
Кавалеры ордена Ленина